Суперкубок Австрії з футболу 1992 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 липня 1992 року між чемпіоном і володарем кубка Австрії клубом Аустрія (Відень) та фіналістом кубка Австрії клубом Адміра Ваккер.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  

1992
Австрія
1992 в австрійському спорті